Гуира-де-Мелена () — муниципалитет и город в провинции Артемиса на Кубе. Основан в 1779 году.
Площадь составляет 178  км². Численность населения муниципалитета в 2004 году составляла 37 838 человек. Плотность населения — 212,6 человек на квадратный километр.

Муниципалитет Гуира-де-Мелена поделен на районы: Габриэль, Норте Пуэбло, Сибанакан, Сур Пуэбло, Тумбадеро и Турибокоа. 

Экономика территории основана на агропромышленном комплексе. Прежде всего на производстве и переработке табака. В городе расположено несколько табачных фабрик. Кроме табака, в районе выращивают картофель, бананы, ананасы, а также другие тропические фрукты и молочные продукты.

Демография 
Численность населения муниципалитета — 37 838 человек (по состоянию на 2004 год).

Примечания

Ссылки 

Города Кубы